Верколье ( или ) — нидерландская фамилия.

Известные носители 
 Верколье, Ян (Йоханнес) (1650—1693) — нидерландский живописец и гравёр.
 Верколье, Николас (1673—1746) — нидерландский живописец и гравёр, старший сын предыдущего.